Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Bontempi Martini − rzymskokatolicki duchowny, kardynał
 Francesco Bontempi − włoski didżej, piosenkarz i producent muzyczny
 Guido Bontempi − włoski kolarz torowy i szosowy